Velika nagrada Belgije 1964 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 14. junija 1964.

Dirka 

|-
! 1
| 23
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 32
| 2:06:40,5
| 6
| 9
|-
! 2
| 20
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 32
| + 3,4 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 14
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 32
| + 48,1 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 2
|  Richie Ginther
| BRM
| 32
| + 1:58,6
| 8
| 3
|-
! 5
| 1
|  Graham Hill
| BRM
| 31
| Črpalka za gorivo
| 2
| 2
|-
! 6
| 15
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 31
| Brez goriva
| 1
| 1
|-
! 7
| 4
|  Trevor Taylor
| BRP-BRM
| 31
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 6
|  Giancarlo Baghetti
| BRM
| 31
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 9
| 24
|  Peter Arundell
| Lotus-Climax
| 28
| Pregrevanje
| 4
|  
|-
! 10
| 3
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 28
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! DSQ
| 29
|  Peter Revson
| Lotus-Climax
| 28
| Diskvalifikacija
| 10
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jo Siffert
| Brabham-Climax
| 14
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 21
|  Phil Hill
| Cooper-Climax
| 13
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 11
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 12
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 28
|  Andre Pilette
| Scirocco-Climax
| 11
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 8
| Poškodba
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  John Surtees
| Ferrari
| 4
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 27
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
| 3
| Motor
| 5
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1964
1964